Чле́нов (Чле́нова) — еврейская фамилия. Известные носители:

Членов 
 Членов, Иехиэль (Ефим Владимирович; 1863—1918) — российский политик, один из лидеров сионизма.

